Kos (lat. Turdus merula), ptica iz porodice vrapčarki.
 KOS, kratica za kontraobavještajna služba
 Kos (Kolašin, Crna Gora), naselje u općini Kolašin, Crna Gora
 Kos (otok), grčki otok